Säsongen 2022 var Täby FK:s andra raka säsong i Ettan efter uppflyttning från Division 2 säsongen 2019. Föregående säsong hamnade laget på en 13:e plats i ligatabellen, en plats över nedflyttningszonen, och överlevde på bättre målskillnad.

Spelartrupp

Övergångar

Övergångar ut

Lån in

Övergångar in

Vänskapsmatcher

Försäsong

Vänskapsmatcher

Tävlingar

Ettan Norra

Ligatabell

Matcher

Svenska Cupen 2022/2023

Täby FK spelade i Ettan säsongen 2021 och gick därför in i tävlingen från första omgången.

Inledande Omgångar

Referenser

Fotboll i Sverige 2022
2022
Fotbollssäsongen 2022 efter lag